Население Израиля — состав жителей, населяющих территорию Государства Израиль. Регистрируется с момента создания государства Израиль в 1948 году Центральным статистическим бюро Израиля (ЦСБИ).

Общие данные 
По данным ЦСБИ, опубликованным 31 декабря 2018 года, общая численность населения Израиля (не включая иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов) составляла 8 млн 972 тыс. человек. Из них:
 6 млн 668 тыс. (74,0 %) — евреи;
 1 млн 878 тыс. (20,9 %) — арабы (включая друзов, черкесов);
 426 тыс. (4,8 %) — другие национальные меньшинства (арамеи, самаритяне, армяне, копты и др.), а также жители, не подпадающие под определение еврейства Государством Израиль.

Сообщается также, что население Израиля увеличилось на 168 тысяч человек (2 %) ; темпы прироста населения страны в последнее десятилетие практически не изменились.
В 2018 году в Израиле родилось 185 тысяча детей, умерло 45 тысяч человек.
81 % роста населения страны приходится на естественный прирост, ещё 19 % — на репатриацию и иммиграцию.

По религиозным конфессиям население Израиля распределяется следующим образом: иудеи — 6 млн 446 тыс. (в эту категорию автоматически записываются все евреи), 1 млн 524 тыс. — мусульмане, 168 тыс. — христиане и 139 тыс. — друзы.

Среди еврейского населения страны 75 % составляют рождённые в Израиле (цабарим, сабры), из них примерно половина являются первым поколением родившихся в Израиле. Более четверти еврейского населения — репатрианты (олим).
Из проживающих в Израиле евреев 44 % считают себя светскими, 36 % — соблюдают традиции, 20 % — религиозные (в том числе 9 % ультраортодоксов — «харедим»).
Помимо постоянного населения в стране проживают около 183 тыс. иностранцев
. 

С 2000 по 2016 год доля еврейского населения уменьшилась на 3,1 %, а мусульман — увеличилась на 2,2 %. Доля остальных увеличилась на 0,9 %. 

По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Израиле проживало 1 956 346 иммигрантов и их потомков, или 23% населения страны.

Плотность населения в Израиле составляет 403 чел./км².

Демографическое развитие

Этнорелигиозный состав 

Центральное статистическое бюро Израиля выделяет следующие группы населения:

 по национальности — евреи, арабы (включая друзов, черкесов, ливанских арабов), арамеи и пр.;
 по религии — иудеи, мусульмане, христиане, друзы и пр. (самаритяне, бахаи, индуисты, буддисты и не относящиеся к какой-либо конфессии).

Евреи 

Еврейское население страны не является единым в культурном отношении вследствие того, что более четверти евреев являются репатриантами в первом поколении. В Израиле принято разделять население на уроженцев страны (цабарим, сабры) и репатриантов (олим), а также выделять среди уроженцев страны выходцев из различных общин. Наиболее крупными являются общины выходцев из СССР, Марокко, Румынии и Польши.
На 2016 год среди евреев, проживающих в Израиле, 75 % (4 млн 935 тыс.) родились в Израиле, из них 2 млн 929 тыс. представляли второе или более поколение в Израиле, и 25 % (1 млн 511 тыс.) были репатриантами.

Количество выходцев по странам (репатрианты и их дети):

В 2009 году впервые за 2000 лет численность еврейского населения Израиля превысила численность евреев в диаспоре.

Русскоязычные израильтяне 

Евреи из Российской Империи играли важную роль в сионистском движении и в создании Израиля; евреи из СССР после 1970 года приняли значительное участие в развитии науки и хозяйства Израиля. Сегодня русскоязычные евреи составляют 20 % еврейского населения Израиля и 15 % всего населения страны.

Около 1,27 млн репатриировалось из СССР (и впоследствии — из стран постсоветского пространства), начиная с 1948 года. Среди них примерно 300 тыс. негалахических евреев, то есть прибывших в Израиль по Закону о возвращении, однако не считающихся евреями по иудейскому канону Галахе.

Большая часть русскоговорящих репатриантов прибыла в 1990-е.
Доля репатриантов из бывшего СССР, поселившихся в Израиле после 1990 года, в некоторых городах (например, Ашкелон, Бат-Ям и Нагария) составляет более 20 % населения, а в Сдероте почти половину населения города.

«Расширенное еврейское население» 
Израильские демографы выделяют также такое понятие как «расширенное еврейское население». В это понятие для других стран входят все члены семей, в которых хотя бы одно лицо входит в «ядро» еврейского населения. Для Израиля в «расширенное еврейское население» входит всё еврейское население страны и лица, которые получили гражданство согласно «Закону о возвращении».
По переписи населения 2008 года, «расширенное еврейское население» составляло около 80 % населения страны, включая, кроме собственно евреев, также людей других этнических корней (главным образом, это русские, украинцы и выходцы из других республик бывшего СССР), состоящие в браке с евреями, а также дети и внуки от таких браков, не всегда являющиеся евреями согласно иудейскому каноническому праву Галахе.

Арабы 
Численность израильских арабов на конец 2018 года составляла 1 878 000 человек, т.е. 20,9 % населения страны. Среди них выделяются основные этноконфессиональные группы: мусульмане (1,506 млн, около 84 %), сунниты в подавляющем большинстве, друзы (139 тыс.) и арабы-христиане (131 тыс.).

Арабы-христиане проживают в основном на севере страны, а также в городах Хайфа, Иерусалим и Яффа.
Основные поселения друзов Израиля находятся в Галилее и на хребте Кармель; на Голанских высотах проживает около 20 тыс. друзов.

Среди арабского населения иногда выделяют в качестве субэтнической группы бедуинов, большинство из которых проживают в Негеве и некоторое количество в Галилее — 270 тысяч на 2008 год.

К арабскому населению в Израиле причисляют также израильских черкесов и ливанцев.
Черкесы проживают в двух деревнях на севере страны (Кфар-Кама и Рехания) — около 3 тысяч человек, они являются потомками мухаджиров после Кавказской войны, и сохраняют в быту один из западных диалектов адыгского языка.
Ливанцы — около 2600 человек бывших бойцов Армии Южного Ливана и населения, бежавшего вместе с ними после выхода Израиля из Ливана в 2000 году.

Другие группы населения 

Армяне-христиане, проживающие в армянском квартале Старого города Иерусалима и в старинном городе Яффе, в соседстве с арабами-христианами и арабами-мусульманами.

В 2016 году самостоятельной этнической группой были официально признаны арамеи, общая численность которых оценивается в 133 тыс. человек.

Иммиграция

Репатриация 

С основания государства Израиль в страну приехало 3,2 млн человек.
С 2002 года, после спада волны репатриантов из бывшего СССР, уровень репатриации напоминает уровень 80-х годов — от 9 до 20 тыс. в год.

В 2018 году в Израиль репатриировалось 28 тыс. человек, из которых 31,5 % прибыли из России, 19,6 % из Украины, 8 % из Франции и 7,9 % из США. Наибольшее число новоприбывших поселилось в Иерусалиме. Медианный возраст репатрианта — 32,7 лет, доля людей, учившихся свыше 12 лет, среди тех, кто старше 25 лет — 79 %. 

В 2016 году кроме репатриантов в страну въехало 4200 реэмигрантов.

Иностранные рабочие и нелегальные мигранты 
На конец 2017 года в Израиле по примерным оценкам находились около 166 тысяч иностранных рабочих и около 95 тысяч нелегальных мигрантов (в основном из Эритреи — 71 % и Судана — 20 %, а также Украины, Грузии, Молдавии и др.).  

Поток нелегальных мигрантов из Африки почти полностью прекратился, за 2016 год в страну попало 18 нелегальных мигрантов, около 3 тысяч покинуло Израиль. В 2016 году было подано около 15 тысяч просьб о получении статуса беженца, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и в впятеро больше, чем за год до того; в основном — от граждан Украины, Эритреи и Грузии. За год в страну въехало 53 тысячи человек с рабочей визой, 46 тысяч выехало.:

Прибывшие в 2016 году рабочие иммигранты (53 тысяч человек) распределяются по странам следующим образом: из стран бывшего СССР (Украина, Молдавия, Узбекистан) — 27 %, Таиланд — 16 % , Филиппины — 13 % , Индия — 11 % , Шри-Ланка — 5 %, Китай — 5 %, Турция — 4 %, Непал — 2 %, Румыния — 2 %.

Географическое распределение 
В 2016 году по округам Израиля население распределялось следующим образом:

Израильское население Иудеи и Самарии 
Около 399 тыс. граждан Израиля проживают в израильских поселениях в Иудее и Самарии, таких как города Ариэль, Бейтар-Илит, Маале-Адумим, Модиин-Илит и более мелкие населённые пункты.
Некоторые еврейские поселения, такие как Хеврон и Гуш-Эцион, существовали ещё до образования государства и были заново заселены евреями после Шестидневной войны (1967).
7800 человек проживали в секторе Газа до их принудительного выселения в 2005 году.

Кроме того, на 2016 год 22 тыс. израильтян жили на Голанских высотах; 201 тыс. человек жило в Восточном Иерусалиме.
Общая численность израильтян, живущих вне признанных границ Израиля, превышает 510 тыс. человек.

Городское и сельское население 
В 1948 году Тель-Авив был единственным городом Израиля с населением свыше 100 000 человек (248 500), 6 % населения новорождённого государства составляли киббуцники.

По данным на 2016 год, в Израиле имелось 15 городов с населением более 100 000 человек. 2723 тысячи (31,5 % населения) израильтян жили в восьми крупнейших городах с населением свыше 200 000 человек (Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Ашдод, Натания и Беэр-Шева). 7867 тысяч человек (91,2 % населения) проживали в населённых пунктах численностью свыше 2 тыс. человек.
В сельской местности в Израиле жили 762 тыс. человек — 8,8 % всего населения. В киббуцах жили 171 тыс. — 1,9 % всего населения страны.

Плотность населения 
Плотность населения в Израиле оценивается в 377 чел./км² (без учёта израильских поселений в Иудее и Самарии) — 391 чел./км²; плотность населения в 2000 году составляла 288 чел./км².

На 2015 год — самая высокая плотность населения в Тель-Авивском округе (7957 чел./км²). Так же относительно высокая плотность в Иерусалимском округе (1620 чел./км²) и Центральном округе (1600 чел./км²). Самая низкая плотность населения — в пустынном Южном округе — 85 чел./км².
Среди городов с населением свыше 100 тыс. человек самая высокая плотность населения в Бней-Браке — 24 870 чел./км².
Плотность населения в Тель-Авиве — 8358 чел./км², в Иерусалиме — 6887 чел./км².

Демография 
На конец 2018 года население Израиля составляло 8 миллионов 972 тысяч жителей.

По прогнозу Центрального статистического бюро Израиля от 2016 года, население страны к 2020 году составит 9,467 миллионов человек, к 2025 — 10,477 миллионов человек и к 2035 году — 12,783 миллиона человек.

Темп прироста населения оценивается в 1,51 %-2 %, при этом темпы прироста населения страны в последнее десятилетие практически не изменились. 83 % прироста населения объясняются превышением рождаемости над смертностью, ещё 17 % — превышением количества новых репатриантов и реэмигрантов над эмигрантами.

По данным OECD на 2016 год, более 21 % населения страны жили за чертой бедности.

Половозрастная структура 
Израильское население считается относительно молодым по сравнению с западными странами; но, как и население других развитых стран, оно стареет.

Возрастная структура :
 0—14 лет: 27,51 %
 15—64 лет: 61,16 %
 65 лет и старше: 11,33 %
Количество людей старше 75 лет растёт и составляло 4,87 % на 2016 год, по сравнению с 3,84 % в 1990-м году.

Продолжительность жизни: 

Медианный возраст :
 Всего: 29,9 лет
 мужчин: 29,3 года
 женщины: 30,6 лет

Соотношение полов :
 0—14 лет: 1,048 мужчин / женщины
 15—64 лет: 1,034 мужчины / женщины
 65 лет и старше: 0,813 мужчин / женщины

На каждых 984 мужчин приходится 1000 женщин. Количество мужчин превышает количество женщин для всех возрастных групп менее 35 лет; в возрастной группе 35—44 приходится 956 мужчин на 1000 женщин, на возраст 75 и выше приходится 704 мужчины на 1000 женщин.

Браки и разводы 
Количество браков и разводов на 1000 человек составляло (на 2012 год): 6,4 и 1,7, соответственно.
В 1990 году уровень браков составлял 7 на 1000, а разводов 1,2 на 1000.
Количество браков в Израиле снижается с 1990-х для арабов-мусульман и с 1970-х для всех остальных групп населения, количество разводов увеличивается с начала 1970-х. Браки имеют тенденцию откладываться на более поздний возраст, за последние 20 лет возраст первого брака увеличился на 1,2—3,2 лет для разных групп населения; средний возраст первого брака для мужчин — 31,5, для женщин — 28,5.
К 45 годам 146 мужчин и 135 женщин из тысячи остаются холостяками (среди евреев).

Ежегодно около 3000 арабских девочек выходят замуж в возрасте до 18 лет. Из них более одной тысяче не исполнилось 17 лет. 82 % браков до 17 лет в Израиле приходятся на арабский сектор.

Воспроизводство населения 
В 2016 году в Израиле родилось 181 405 младенцев и умерло 44 185 человек.
Рождаемость составляла 21,2 рождений на 1000 человек, смертность — 5,2 смертей на 1000; соответствующие цифры на 1995—1999 — 21,4 и 6,2.

Суммарный коэффициент рождаемости: 3,11 ребёнка на женщину (2017) (2,93 в период 1995—1999). Суммарный коэффициент рождаемости у евреев составляет 3,16 ребёнка на женщину, этот показатель снижался до 1990-х, когда составлял 2,62, и с тех пор растёт. Рождаемость у мусульман непрерывно снижается и составляет 3,29 ребёнка на женщину (4.67 в 1990-х), рождаемость у христиан также снижается и составляет 2,05 ребёнка на женщину.

В 2017 году лишь 5,3 % еврейских женщин рожали ребёнка без указания имени отца.

Младенческая смертность по состоянию на 2015 год — 3,1 смертей на 1000 живорождённых (по сравнению с 6,3 в период 1995—1999).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 80,1 лет для мужчин и 84,1 лет для женщины. По продолжительности жизни Израиль занимает 12-е место в мире, по уровню детской смертности — одно из последних.
Материнская смертность составляла 5 смертей на 100 000 живорождённых (по состоянию на 2015 год).

См. также 
 Этнические меньшинства в Израиле
 Нелегальная иммиграция из Африки в Израиль

Примечания

Ссылки 
 Файтельсон Я. Рост населения Израиля — угроза или благо для государства?

Общество Израиля